Man on the Moon steht für:

 Man on the Moon, Originaltitel von Der Mondmann (1999), Film von Miloš Forman
 Man on the Moon: The End of Day, ein Musikalbum von Kid Cudi aus dem Jahr 2009
 Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager, ein Musikalbum von Kid Cudi aus dem Jahr 2010
 Man on the Moon (Lied), ein Lied von R.E.M. aus dem Jahr 1992
 Man on the Moon (Musical), ein Musical von John Phillips aus dem Jahr 1975

Siehe auch:

 Mondlandung#Liste der Menschen auf dem Mond, Liste der Personen, die tatsächlich den Mond betreten haben
 The Man in the Moon
 Mann im Mond